Сан Мигел Јотао има више значења:

 Општина Сан Мигел Јотао (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Јотао (Сан Мигел Јотао, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику